Leskeella är ett släkte av bladmossor. Leskeella ingår i familjen Leskeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Leskeella